Pfarrkirche Arzl steht für:

 Pfarrkirche Arzl (Innsbruck)
 Pfarrkirche Arzl im Pitztal